Канадский музей авиации:
 Канадский музей авиации (Ванкувер)
 прежнее название Канадского музея авиации и космоса в Оттаве